CVA (album), een muziekalbum van de Amerikaanse punkband Paint It Black
 Cerebrovasculair accident, een medische aandoening
 Conservatorium van Amsterdam, een conservatorium in Amsterdam